David Provan (futebolista nascido em 1941) — futebolista escocês que jogou no Rangers Football Club
 David Alexander Provan — futebolista escocês que jogou na seleção de seu país

Desambiguações de antropônimos